Аркадий Андреевич Руднов () — советский военный лётчик, гвардии полковник, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

Биография

Ранние годы 
Аркадий Андреевич Руднов родился 8 февраля 1922 года в деревне Кукольниковой Воденниковской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии. Решением Курганского облисполкома № 291 от 29 июля 1970 года д. Кукольникова исключена как сселившаяся. Ныне её территория находится в Ичкинском сельсовете  Курганской области. По национальности русский.

После рождения сына семья Рудновых переехала в районный центр город Шадринск, где Аркадий закончил 7 классов школы № 10. После поступил в горный техникум в городе Копейск, там же вступил в аэроклуб общества «Осоавиахим». В 1940 году, отучившись в техникуме 3 года, на последнем 4 курсе был направлен в Чкаловскую военную авиационную школу. Окончив её, был лётчиком—инструктором по классу штурмовой авиации. Отличался мастерским вождением Ил-2.

Участие в Великой Отечественной 
С 1940 года, с момента поступления в военную авиационную школу, А. А. Руднов был в рядах Красной Армии. Но, как многие лётчики Великой Отечественной, на фронт он попал не сразу. Военные лётчики были слишком ценны, чтобы их, толком недоученных, бросать на передовую фронта. До ноября 1943 года проходил переобучение к новым моделям самолётов. После неоднократных рапортов с просьбой отправить его на фронт Руднов был направлен в 683-й штурмовой авиаполк 335-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии.
Белоруссия
С ноября 1943 года А. А. Руднов сражался на 1-м Прибалтийском фронте. До весны 1944 года 335-я ШАД была мало задействована в боевых действиях. В основном работа боевого состава дивизии была направлена на учёбу молодых лётчиков и проведение разведывательных полётов. 335-я ШАД приняла активное участие в Белорусской операции (операция «Багратион») (июнь—август 1944 года). Во время первого этапа операции «Багратион» — стратегической наступательной Витебско-Оршанской операции (22 июня — 28 июня 1944) младший лейтенант Руднов отличился в сражениях у населённых пунктов Бешенковичи и Лепель, ежедневно совершая по 2-4 боевых вылета. Так, им за один день 25 июня было уничтожено 20 автомашин, 16 повозок с военным грузом, три огневые точки зенитной артиллерии, свыше 40 солдат и офицеров Вермахта. После успешно проведённой Витебско-Оршанской операции название 335-й ШАД было дополнено и переименовано в Витебскую 335-ю ШАД. Руднов также с отличием участвовал в Полоцкой операции, после которой 683-му ШАП было присвоено почётное наименование «Полоцкий», в знак заслуг по освобождению Полоцка.

С 1944 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

Прибалтика
Осенью и зимой 1944 года сражался в Прибалтике. 28 сентября 1944 года, при выполнении боевого задания в районе Круопяй, зенитным огнём на подходе к цели его самолёт получил серьезные повреждения. Но Руднов не покинул поле боя, сбросил весь бомбовый груз на скопление танков противника и только после этого ушёл на свою территорию, где благополучно посадил поврежденный самолёт на фюзеляж. В декабре 1944 года Руднов получил задание нанести удар по артиллерийским позициям противника в районе Скутэнэ. В исключительно сложных метеоусловиях он точно вывел группу самолётов на цель и обрушил на противника бомбовый груз своих штурмовиков. Удар группы позволил успешно вести продвижение вперёд наземным войскам.
Восточная Пруссия
Весной 1945 года Руднов участвовал в сражениях в Восточной Пруссии, где особо отличился при бомбардировки железнодорожной станции Федерау. Во время авианалёта Рудновым и ведомыми им лётчиками было уничтожено 12 эшелонов с боеприпасами. К апрелю 1945 старший лейтенант Руднов произвёл 101 боевой вылет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм командиру звена 683-го штурмового авиационного Полоцкого ордена Суворова полка старшему лейтенанту Руднову Аркадию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5374).

После войны 
После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах СССР. В 1952 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. Служил на командных должностях в авиационных полках. С 1970 года работал в Министерстве обороны СССР. В 1975 году в звании полковника вышел в запас. Жил в Москве, принимал активное участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Аркадий Андреевич Руднов умер 30 июля 1999 года. Похоронен  Москвы (участок 95).

Награды 
 Герой Советского Союза, 29 июня 1945 года
 Медаль «Золотая Звезда» № 5374
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени — трижды: 5 июля 1944 года , 9 октября 1944 года , 12 мая 1945 года 
 Орден Отечественной войны I степени — трижды: 25 июля 1944 года , 26 марта 1945 года , 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды;
 медали.

Память 
 Мемориальная доска на школе № 10 г. Шадринска Курганской области, где учился Герой.
 Упомянут на мемориале героев штурма города-крепости Кёнигсберг, г. Калининград, пл. Маршала Василевского.

Семья 
Жена Руднова Тамара Даниловна (31 декабря 1923 — 5 июня 1983), дочь.

См. также 
 Лётчики 683-го ШАП, награждённые званием Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 
 Наградной лист к званию Герой Советского Союза.
 Шадринцы — Герои Советского Союза.

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Персоналии:Шадринск
Персоналии:Копейск